Azubi bezeichnet:
 Kurzbezeichnung für Auszubildende
Azubi (Sara), Ortschaft in der Provinz Sara, Bolivien

Abkürzung